Moray – sito archeologico incaico del Perù.
 Andrew de Moray – nobile e condottiero scozzese
 Casato dei Moray – famiglia scozzese
 Contea di Moray – contea tradizionale della Scozia
 Ursula Moray Williams – scrittrice inglese